Список угрожаемых видов стрекающих содержит перечень видов морских беспозвоночных животных из типа Cnidaria (медузы, кораллы, актинии, морские перья), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 239 редких и исчезающих видов стрекающих, из них 204 вида — уязвимые, 28 видов — вымирающие и 7 видов — находящиеся на грани исчезновения. Все представленные в данном списке виды стрекающих относятся к классам гидроидных (Hydrozoa) и коралловых полипов (Anthozoa). Все они, кроме актиний и морских перьев, являются организмами, образующими кораллы и участвующими в формировании коралловых рифов.

Систематика стрекающих в данном списке приведена в соответствии с базой данных World Register of Marine Species (WoRMS).

Класс Гидроидные (Hydrozoa)

Отряд Anthoathecata

Семейство Milleporidae — Жгучие кораллы 
  Millepora boschmai
  Millepora foveolata
  Millepora latifolia
  Millepora striata
  Millepora tuberosa

Класс Коралловые полипы (Anthozoa)

Подкласс Восьмилучевые кораллы (Octocorallia)

Отряд Alcyonacea 
  Eunicella verrucosa

Отряд Helioporacea 
  Heliopora coerulea — Голубой коралл

Отряд Pennatulacea — Морские перья 
  Crassophyllum thessalonicae

Подкласс Шестилучевые кораллы (Hexacorallia)

Отряд Actiniaria — Актинии 
  Nematostella vectensis
  Paranemonia vouliagmeniensis

Отряд Scleractinia — Мадрепоровые кораллы

Семейство Acroporidae 
  Acropora abrolhosensis
  Acropora aculeus
  Acropora acuminata
  Acropora anthocercis
  Acropora aspera
  Acropora awi
  Acropora batunai
  Acropora caroliniana
  Acropora cervicornis
  Acropora dendrum
  Acropora derawanensis
  Acropora desalwii
  Acropora donei
  Acropora echinata
  Acropora elegans
  Acropora globiceps
  Acropora hemprichii
  Acropora hoeksemai
  Acropora horrida
  Acropora indonesia
  Acropora jacquelineae
  Acropora kimbeensis
  Acropora kirstyae
  Acropora kosurini
  Acropora listeri
  Acropora loisetteae
  Acropora lokani
  Acropora lovelli
  Acropora microclados
  Acropora multiacuta
  Acropora palmata
  Acropora palmerae
  Acropora paniculata
  Acropora papillare
  Acropora pharaonis
  Acropora plumosa
  Acropora polystoma
  Acropora retusa
  Acropora roseni
  Acropora rudis
  Acropora russelli
  Acropora simplex
  Acropora solitaryensis
  Acropora speciosa
  Acropora spicifera
  Acropora striata
  Acropora suharsonoi
  Acropora tenella
  Acropora turaki
  Acropora vaughani
  Acropora verweyi
  Acropora walindii
  Acropora willisae
  Alveopora allingi
  Alveopora daedalea
  Alveopora excelsa
  Alveopora fenestrata
  Alveopora gigas
  Alveopora japonica
  Alveopora marionensis
  Alveopora minuta
  Alveopora verrilliana
  Anacropora matthai
  Anacropora puertogalerae
  Anacropora reticulata
  Anacropora spinosa
  Astreopora cucullata
  Astreopora incrustans
  Astreopora moretonensis
  Isopora brueggemanni
  Isopora crateriformis
  Isopora cuneata
  Isopora togianensis
  Montipora altasepta
  Montipora angulata
  Montipora australiensis
  Montipora cactus
  Montipora calcarea
  Montipora caliculata
  Montipora capricornis
  Montipora cebuensis
  Montipora cocosensis
  Montipora corbettensis
  Montipora crassituberculata
  Montipora delicatula
  Montipora dilatata
  Montipora flabellata
  Montipora florida
  Montipora friabilis
  Montipora gaimardi
  Montipora hodgsoni
  Montipora lobulata
  Montipora mactanensis
  Montipora malampaya
  Montipora meandrina
  Montipora orientalis
  Montipora patula
  Montipora samarensis
  Montipora setosa
  Montipora stilosa
  Montipora turtlensis
  Montipora verruculosa (= Montipora verruculosus)
  Montipora vietnamensis

Семейство Agariciidae 
  Agaricia lamarcki
  Leptoseris incrustans
  Leptoseris yabei
  Pavona bipartita
  Pavona cactus
  Pavona danai
  Pavona decussata
  Pavona diffluens
  Pavona venosa

Семейство Astrocoeniidae 
  Stylocoeniella cocosensis

Семейство Caryophylliidae 
  Polycyathus isabela

Семейство Coscinaraeidae 
  Anomastraea irregularis
  Coscinaraea hahazimaensis
  Horastrea indica

Семейство Dendrophylliidae 
  Rhizopsammia wellingtoni
  Tubastraea floreana
  Turbinaria bifrons
  Turbinaria heronensis
  Turbinaria mesenterina
  Turbinaria patula
  Turbinaria peltata
  Turbinaria reniformis
  Turbinaria stellulata

Семейство Euphylliidae 
  Catalaphyllia jardinei
  Ctenella chagius
  Euphyllia ancora
  Euphyllia cristata
  Euphyllia paraancora
  Euphyllia paradivisa
  Euphyllia paraglabrescens
  Galaxea acrhelia
  Galaxea astreata
  Galaxea cryptoramosa

Семейство Fungiidae 
  Cantharellus noumeae
  Cycloseris curvata (= Fungia curvata)
  Halomitra clavator
  Heliofungia actiniformis
  Lithophyllon ranjithi
  Pleuractis seychellensis (= Fungia seychellensis)
  Pleuractis taiwanensis (= Fungia taiwanensis)

Семейство Lobophylliidae 
  Acanthastrea brevis
  Acanthastrea hemprichi (= Acanthastrea hemprichii)
  Echinophyllia costata
  Homophyllia bowerbanki (= Acanthastrea bowerbanki)
  Lobophyllia dentata (= Lobophyllia dentatus)
  Lobophyllia diminuta
  Lobophyllia flabelliformis
  Lobophyllia hassi (= Symphyllia hassi)
  Lobophyllia ishigakiensis (= Acanthastrea ishigakiensis)
  Lobophyllia serrata (= Lobophyllia serratus)
  Micromussa multipunctata (= Montastrea multipunctata)
  Micromussa regularis (= Acanthastrea regularis)
  Moseleya latistellata

Семейство Meandrinidae 
  Dendrogyra cylindrus
  Dichocoenia stokesii

Семейство Merulinidae 
  Australogyra zelli
  Caulastraea connata (= Caulastrea connata)
  Caulastraea curvata (= Caulastrea curvata)
  Caulastraea echinulata (= Caulastrea echinulata)
  Cyphastrea agassizi
  Cyphastrea hexasepta
  Cyphastrea ocellina
  Dipsastraea faviaformis (= Acanthastrea faviaformis)
  Dipsastraea laddi (= Barabattoia laddi)
  Dipsastraea rosaria (= Favia rosaria)
  Echinopora ashmorensis
  Echinopora robusta
  Favites spinosa
  Goniastrea ramosa
  Hydnophora bonsai
  Leptoria irregularis
  Mycedium steeni
  Paragoniastrea deformis (= Goniastrea deformis)
  Paramontastraea salebrosa (= Montastrea salebrosa)
  Paramontastraea serageldini (= Montastrea serageldini)
  Pectinia africana (= Pectinia africanus)
  Pectinia alcicornis
  Pectinia lactuca
  Pectinia maxima
  Platygyra yaeyamaensis
  Orbicella annularis (= Montastraea annularis)
  Orbicella faveolata (= Montastraea faveolata)
  Orbicella franksi (= Montastraea franksi)

Семейство Mussidae 
  Mycetophyllia ferox

Семейство Oculinidae 
  Oculina varicosa

Семейство Pocilloporidae 
  Pocillopora ankeli
  Pocillopora danae (= Pocillopora verrucosa)
  Pocillopora elegans
  Pocillopora fungiformis
  Pocillopora indiania
  Pocillopora inflata
  Seriatopora aculeata
  Seriatopora dentritica (= Seriatopora dendritica)
  Stylophora madagascarensis

Семейство Poritidae 
  Goniopora albiconus
  Goniopora burgosi
  Goniopora cellulosa
  Goniopora paliformis (= Poritipora paliformis)
  Goniopora planulata
  Goniopora polyformis
  Porites aranetai
  Porites attenuata
  Porites cocosensis
  Porites cumulatus
  Porites desilveri
  Porites eridani (= Porites lichen)
  Porites horizontalata
  Porites napopora
  Porites nigrescens
  Porites okinawensis
  Porites ornata
  Porites pukoensis
  Porites rugosus (= Porites rugosa)
  Porites sillimaniani (= Porites sillimaniana)
  Porites sverdrupi
  Porites tuberculosus (= Porites tuberculosa)

Семейство Psammocoridae 
  Psammocora stellata

Семейство Siderastreidae 
  Siderastrea glynni (= Siderastrea siderea)

Scleractinia incertae sedis 
  Cladocora caespitosa
  Leptastrea aequalis
  Nemenzophyllia turbida
  Pachyseris involuta
  Pachyseris rugosa
  Parasimplastrea sheppardi (= Blastomussa loyae)
  Physogyra lichtensteini
  Plerogyra discus

См. также 
 Список угрожаемых видов животных
 Список угрожаемых видов моллюсков

Примечания 

Стрекающие
Стрекающие